Draškovac je lahko:
 Draškovac, Hrvaška
 Draškovac, Srbija